Marco Antonio Polemón puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Marco Antonio Polemón (rey). Rey de Cilicia.
 Marco Antonio Polemón (sacerdote). Sacerdote de Laodicea.
 Marco Antonio Polemón (sofista). Sofista y retórico griego del siglo II.